Der Begriff Mariandl bezeichnet:

 österreichische Koseform von Marianne (Vorname)
 Mariandl (Lied), ein Lied aus dem Film Der Hofrat Geiger (1947) 
 Mariandl (1961), eine Neuverfilmung von Der Hofrat Geiger
 Mariandl (Schiff, 1954)
 Mariandl (Schiff, 1959)

Siehe auch
 Anna Maria Christmann („Türkenmariandl“)